Шауфус (нем. Schaufuss; Schaufuß) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Шауфус, Анна (род. 1948) — датская фотомодель и киноактриса.
 Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус, Дмитрий Николаевич (в официальных и частных документах фамилия иногда сокращённо писалась как Шауфус, 1842—1893) — генерал-майор, герой Туркестанских походов.
 Шауфус, Людвиг Вильгельм (1833—1890) — немецкий энтомолог.
 Шауфус, Николай Константинович (1846—1911) — российский государственный деятель, военный инженер, генерал-лейтенант.